Esistono più comuni francesi con questo nome

Ricaud – Aude
Ricaud – Alti Pirenei